Илья Юльевич  Шлепя́нов (, Чернигов — 21 декабря 1951, Москва) — русский советский театральный режиссёр и художник. Заслуженный артист РСФСР (1933), лауреат Сталинской премии (1946, 1951).

Биография 
Родился в Чернигове; в 1904 году семья переехала в Киев, где в 1919 году он окончип 1-е коммерческое училище и одновременно живописную школу художника А. С. Монко. Тогда же начал заниматься у петроградских педагогов, учеников В. Э. Мейерхольда в 1914—1917 годах А. М. и А. В. Смирновых, открывших в Киеве театральную студию. Продолжал занятия и поступив добровольцем в РККА, во время службы в Политуправлении 12-й армии в Киеве.

В 1922 году Шлепянов стал учеником В. Э. Мейерхольда в Государственных высших режиссёрских мастерских, которые окончил в 1925 году. Ещё во время учёбы оформил в Театре им. Мейерхольда три спектакля — «Д. E.» М. Подгаецкого (1924), «Учитель Бубус» А. Файко и «Мандат» Н. Эрдмана (1925), под руководством Мейерхольда разработал для них новаторские приёмы сценического оформления: подвижные щиты, трансформирующие сцену, вращающиеся концентрические круги-кольца и другие.

Поскольку в театре Мейерхольда спектакли мог ставить только сам художественный руководитель, Шлепянов вместе с несколькими молодыми актёрами (М. И. Жаровым, В. Ф. Фёдоровым и другими) в 1926 году покинул учителя, недолгое время был главным художником Бакинского рабочего театра, затем Реалистического театра в Москве, а с 1928 года — главным художником и режиссёром московского Театра Революции. Здесь Илья Шлепянов работал до 1937 года, оформил, в частности, получившие известность спектакли по пьесам Н. Погодина «Поэма о топоре» (1931), «Мой друг» (1932) и «После бала» (1934). Осуществил вместе с А. Д. Поповым знаменитую постановку «Ромео и Джульетты» (1935) с М. Бабановой, М. Астанговым, О. Пыжовой. Отдавал предпочтение конструктивно-архитектурному принципу оформления, используя фотомонтаж и отказываясь от плоскостных живописных декораций. Поставил ряд пьес современных советских драматургов, в том числе «Улицу радости» Н. А. Зархи и «На Западе бой» В. В. Вишневского.

Со второй половины 30-х годов Илья Шлепянов занимался преимущественно режиссурой. В 1938—1939 годах работал в
Ленинградском Малом театре оперы и балета, где поставил, в частности, оперу Д. Кабалевского «Кола Брюньон». В 1939—1940 — художественный руководитель Большого театра оперы и балета БССР (Минск). В 1940—1942 в Москве руководил Театром имени Ленсовета, в 1942—1944 — Театром Сатиры.

В 1944 — 1951 годах был главным режиссёром ЛАТОБ имени С. М. Кирова. Поставил «Орлеанскую деву» П. Чайковского и «Семью Тараса» Д. Кабалевского. В этот же период поставил в Большом драматическом театре «Много шума из ничего» Шекспира и «Бесприданницу» А. Островского.

Похоронен в Москве на Донском кладбище.

Семья 
Был женат на актрисе Наталье Семёновне Свитальской; старший сын, Юрий (1925—1985) — участник Великой Отечественной войны, имел боевые награды, в том числе орден Красной Звезды и медаль «За взятие Берлина»; был ведущим конструктором в оборонной промышленности, награждён орденом «Знак Почёта».

Вторым браком был женат на дочери флигель-адъютанта царской армии Евгении Николаевне Страховой; младший сын, Александр Шлепянов, стал сценаристом, среди его работ — сценарии фильмов «Мёртвый сезон» и «Пиковая дама».

Награды и звания 
 заслуженный артист РСФСР (1933)
 орден Трудового Красного Знамени (1940)
 Сталинская премия первой степени (1946) — за постановку оперы «Орлеанская дева» П. И. Чайковского
 Сталинская премия второй степени (1951) — за постановку оперы «Семья Тараса» Д. Кабалевского

Творчество

Режиссёрские работы 
Театр Революции
  — «Стройфронт» А. И. Завалишина; художник И. Шлепянов
  — «Улица радости» Н. А. Зархи; художник И. Шлепянов
  — «На Западе бой» В. В. Вишневского; художник И. Шлепянов
  — «Личная жизнь» В. А. Соловьёва
  — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (совместно с А. Д. Поповым); художник И. Шлепянов
  — «Концерт» («Александр Шигорин») А. М. Файко
 1936 — «Гибель эскадры» А. Е. Корнейчука

Театр имени Ленсовета, Москва
  — «Севильский цирюльник» Бомарше (художник Н. Прусаков)
  — «Бабий бунт» Д. Смолина (по Аристофану) (художник Н. Прусаков)
  — «Сокровище Сампо» Д. А. Щеглова (художник М. Черемных)

Театр оперы и балета им. С. М. Кирова
  — «Травиата» Д. Верди
  — «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
  — «Орлеанская дева» П. И. Чайковского
  — «Дуэнья» С. Прокофьева
  — «Князь-озеро» И. Дзержинского
  — «Борис Годунов» М. Мусоргского
  — «Мазепа» П. И. Чайковского 
  — «Семья Тараса» Д. Кабалевского
  — «Иван Болотников» Л. Степанова

Большой драматический театр
  — «Много шума из ничего» У. Шекспира; художники Т. Г. Бруни и И. Ю. Шлепянов
  — «Бесприданница» А. Островского; художник В. В. Дмитриев

Сценография 
Театр им. Мейерхольда
  — «Д. E.» Подгаецкого; режиссёр В. Э. Мейерхольд (совместно с В. Ф. Фёдоровым)
  — «Учитель Бубус» А. Файко; режиссёр В. Э. Мейерхольд
  — «Мандат» Н. Эрдмана; режиссёр В. Э. Мейерхольд (совместно с П. В. Вильямсом

Реалистический театр
  — «Норд-Ост» Д. Щеглова; режиссёр В. Ф. Фёдоров

Театр Революции
  — «Гоп-ля, мы живём!» Э. Толлера; режиссёр В. Ф. Фёдоров
  — «Гора» З. А. Чалой; режиссёр К. А. Зубов
  — «Партбилет» А. И. Завалишина; режиссёр В. Ф. Фёдоров
 1930 — «История одного убийства» М. Ю. Левидова по М.Андерсону и Г. Хикерсону; режиссёр Л. А. Волкова
  — «Поэма о топоре» Н. Погодина; режиссёр А. Д. Попов
  — «Мой друг» Н. Погодина; режиссёр А. Д. Попов
  — «После бала» Н. Погодина; режиссёр А. Д. Попов
  — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира

Примечания

Библиография 

Персоналии:Театр им. Ленсовета
Персоналии:Михайловский театр
Персоналии:Московский театр сатиры
Персоналии:Мариинский театр
Персоналии:БДТ им. Товстоногова
Театральные художники русского авангарда
Графики русского авангарда
Выпускники Киевского коммерческого училища
Похороненные на Донском кладбище